

Села:
 Жнятино — Закарпатська область, Мукачівський район

Польща 
 Жнятин — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Долгобичув.